Los eumetazoos (Eumetazoa) son los animales que presentan tejidos propiamente dichos; comprenden la totalidad de los metazoos, con la única excepción de los poríferos (las esponjas, en las que en lugar de tejidos existe una organización similar a una colonia), los extintos arqueociatos y los placozoos, de los cuales la única especie conocida es Trichoplax adhaerens.

Los eumetazoos se caracterizan por tener capas germinativas, es decir, ectodermo, endodermo y opcionalmente mesodermo, por formar auténticos tejidos a partir de la especialización celular, por la posesión de órganos, y por tener cavidad o tubo digestivo que se abre al exterior al menos por un orificio bucal, que puede perderse por adaptación al parasitismo.

Dentro de los eumetazoos, la mayoría pertenece al subreino Bilateria. Fuera de este solo se cuentan tres filos, dos que presentan simetría radial, carecen de órganos propiamente dichos y tienen cavidades digestivas con una sola abertura, que cumple funciones tanto de ingestión como de excreción —estos son los cnidarios, que abarca las anémonas, los corales y las medusas, y los ctenóforos— y uno, los placozoos, que carecen de cavidad digestiva permanente.

Los bilaterales, por su parte, presentan simetría bilateral, órganos diferenciados y un cuerpo triploblástico, con las tres capas germinativas bien diferenciadas.

Características 
Con la única excepción de los poríferos (las esponjas, en las que en lugar de tejidos existe una organización similar a una colonia):
 Posee una etapa del desarrollo embrionario llamada gastrulación, que es el paso de blástula a gástrula, lo que implica la formación de dos o tres capas germinales.
 Desarrollo de conexiones intercelulares y membranas basales.
 Formación de tejidos verdaderos, como por ejemplo el epitelio.
 Desarrollo de una sistema nervioso.
 Órganos sensoriales para la percepción del medio externo.
 Aparición de la célula muscular, lo que permite el movimiento y la capacidad natatoria en varios grupos.

Filogenia 
El análisis filogenético molecular reciente (2018) ha establecido los siguientes clados, por lo que está establecido que los celentéreos forman un grupo parafilético.

Taxonomía 
La siguiente taxonomía está basada en la filogenia más actualizada (2016). Los rangos taxonómicos se basan en los trabajos de Whittaker & Margulis (1978) y Ruggiero et al. (2015).

Reino Animalia o Metazoa
 subreino Parazoa
 filo Porifera
 subreino Eumetazoa
 rama Radiata o Coelenterata (P)
 filo Ctenophora
 filo Cnidaria
 filo Placozoa (?)
 rama Bilateria 
 filo Xenacoelomorpha
 infrarreino Deuterostomia
 filo Hemichordata
 filo Echinodermata
 filo Chordata
 infrarreino Protostomia
 superfilo Ecdysozoa
 filo Arthropoda
 filo Kinorhyncha
 filo Lobopodia †
 filo Loricifera
 filo Nematoda
 filo Nematomorpha
 filo Onychophora
 filo Priapula
 filo Tardigrada
 superfilo Spiralia
 filo Annelida
 filo Brachiopoda
 filo Bryozoa
 filo Chaetognatha 
 filo Cycliophora
 filo Entoprocta
 filo Gastrotricha
 filo Gnathostomulida
 filo Micrognathozoa
 filo Mollusca
 filo Nemertea
 filo Phoronida
 filo Platyhelminthes
 filo Rhombozoa
 filo Rotifera

Referencias 
 Borchiellini, C. Manuel, M., Alivon, E., Boury-Esnault N., Vacelet, J., Le-Parco, Y. 2001. Journal of Evolutionary Biology 14 (1): 171-179. 
 Brusca, R. y Brusca, G. 2005. Invertebrados. McGraw Hill, Interamericana.
 Conway, Morris, S. 1993. The fossil record and the early evolution pf the Metazoa. Nature 361:219-225. An important summary correlating fossil and molecular evidence.
 Hickman, C. P., Ober, W. C. & Garrison, C. W., 2006. Principios integrales de zoología, 13.ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XVIII+1022 pp. ISBN 84-481-4528-3
 Peterson, Kevin J., McPeek, Mark A., & Evans, David A.D. 2005. Tempo & mode of early animal evolution: inferences from rocks, Hox, & molecular clocks. Paleobiology 31(2, Supplement): 36-55. 
 Storer, Tracy. General Zoology. 6th edition. MC. Graw Hill Book Company,Inc